Изкуство може да се отнася за:

 Изкуство, елемент на културата
 „Изкуство“, българско списание
 „Изкуство“, пиеса от Ясмина Реза